Горново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Горново — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Горново — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Горново — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Горново — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Горново — село в Уфимском районе Башкортостана.